Manent ist der Name folgender Personen:

 Nicolau Manent i Maurant (1827–1887), katalanischer Organist, Kapellmeister und Komponist
 Pierre Manent (* 1949), französischer Philosoph